Der Begriff Amt Altenwied bezeichnet:

 Amt Altenwied (Kurköln), ein historisches Amt im Kurfürstentum Köln
 Amt Altenwied (Nassau), ein historisches Amt im Herzogtum Nassau